Die 11. Badminton-Weltmeisterschaft fand 1999 in Kopenhagen, Dänemark, zwischen dem 16. und 23. Mai in der Brøndby Hallen statt. Folgend die Ergebnisse im Mixed.

Hauptrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Weblinks 
 http://www.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=0C8BEFBC-C502-47FB-8C0B-A57F034F3452&draw=7
 http://www.dillesport.dk/sportspc/vm99badm/mxq-til.dk.html

Mixed